Mylan steht für:
 Mylan (Unternehmen), niederländisches Arzneimittelunternehmen

Mylan ist ein Vorname; bedeutende Namensträger: 
 Mylan Engel (* 1960), ein US-amerikanischer Philosophieprofessor

Mylan ist ein Nachname; bedeutende Namensträger: 
 Megan Mylan (* 1969), US-amerikanische Dokumentarfilmerin
 Richard Mylan (* 1973), walisischer Schauspieler